Bel canto (italienska: vacker sång) kan syfta på:

 Bel canto (sångteknik) – en italiensk vokalteknik utvecklad på 1700- och 1800-talet, som lyfter på första plats vacker klang och teknisk sångskicklighet.
Bel Canto (musikgrupp) - en grupp musiker från Norge.
Belcanto (firmamärke) - radiomottagare.

Se även
Venedigskolan (musik) - flamländska och italienska tonsättare verkande i 1500-talets Venedig